SRI o Sri puede hacer referencia a:

SRI 
 SRI (Servicio de Rentas Internas), organismo público de Ecuador.
 SRI (Space Research Institute: Instituto de Investigación Espacial).
 SRI (Socorro Rojo Internacional), una organización creada por el Partido Comunista Soviético.
 SRI (Serviciul Român de Informaţii: el servicio rumano de información), organismo nacional de inteligencia.
 SRI (Siena Research Institute), instituto de investigación.
 SRI (Silsoe Research Institute), instituto de investigación.
 SRI (Southern Research Institute).
 SRI (Sunnybrook Research Institute: instituto de investigación Sunnybrook), ala de investigación del Sunnybrook Health Sciences Centre en Toronto (Canadá).
 SRI (Swiss Radio International: radio suiza internacional).
 SRI (Stanford Research Institute: Instituto de Investigación Stanford), instituto de investigación bajo contrato.
 SRI (Serikat Rakyat Independen: sindicato del Partido Popular Indonesio Independiente).

 SRI (sistema de referencia inexistente), el sistema en el que se mueve la luz y otras ondas electromagnéticas, en la física relativista.
 SRI (socially responsible investment: inversión socialmente responsable, también llamada inversión responsable sostenible).
 SRI (scholastic reading inventory: ‘inventario académico de lectura’), un examen de lectura en idioma inglés
 SRI (solar reflectance index: índice de reflectancia solar
 SRI (sound reduction index: índice de reducción de sonidos), una medida utilizada en construcción y acústica.
 SRI (source route indicator: indicador de fuente ruta).
 SRI (safety-related instrumentation: ‘instrumental relacionado con la seguridad’).
 SRI (send routing info: envío de información de enrutamiento, solicitud de título global en telecomunicaciones.
 SRI (standing request for information: petición permanente de información).
 SRI (strain rate imaging: generación de imágenes de tasa de tensión).
 SRI (supplier registration information: información de registro de proveedores).
 SRI (surveillance, reconnaissance, and intelligence: ‘vigilancia, reconocimiento e inteligencia’).
 SRI (system request interface: interfaz de petición del sistema).
 SRI (system of rice intensification: sistema de intensificación de arroz), un método para aumentar el rendimiento del arroz producido en la agricultura.
 SRI] o sorcina, un gen humano.
 SRI (serotonin reuptake inhibitor: inhibidor de recaptación de serotonina.

 Sri 

 Sri (diosa), consorte de Visnú y diosa hinduista de la riqueza.
 Sri (en inglés shree) es también un prefijo honorífico indio, tanto femenino como masculino; no debe confundirse con el inglés sir''.
 Sri Lanka, república e isla en la punta sur de la India; antiguamente se llamaba Ceilán.
 SRi, siglas en inglés de la ‘etiqueta con especificaciones de vehículos’
 Sri (película de 1999), filme indonesio dirigido por Marselli Sumarno.
 Sri (película de 2005), filme indio en idioma telegú dirigido por Dasaradh.

Shri 

 Shri (diosa), consorte de Visnú y diosa hinduista de la riqueza.
 Shri (músico), también conocido como Srikanth Sriram, en la escena británica de música asiática.